Heuchelheim néven a következő települések léteznek:

Heuchelheim – település a német Hessen tartományban

Heuchelheim-Klingen – település a német Rajnavidék-Pfalz tartományban
Heuchelheim bei Frankenthal – település a német Rajnavidék-Pfalz tartományban